Bok je lahko:
 bok, stranski del 
 Bok Jankovac (Bosna in Hercegovina)
 Bok Palanječki (Hrvaška)
 Bok, Orašje (Bosna in Hercegovina)
 Boka, Sečanj (Srbija)